Mittag kan syfta på:

 Anja Mittag – en tysk fotbollsspelare
 Gösta Mittag-Leffler – en svensk professor i matematik
 Mittag-Leffler-funktionen – en speciell funktion i matematik
 Villa Mittag-Leffler – en större villa i kommundelen Djursholm i Danderyds kommun
 Institut Mittag-Leffler – ett internationellt forskningsinstitut för matematik, beläget i Djursholm
 Günter Mittag – en ledande politiker i DDR
 

Tyska efternamn